Laporta oder LaPorta ist der Familienname folgender Personen:

 Joan Laporta (* 1962), spanischer Rechtsanwalt und ehemaliger Präsident des FC Barcelona
 John LaPorta (1920–2004), US-amerikanischer Jazz-Saxophonist und -klarinettist

Siehe auch:
 La Porta (Begriffsklärung)
 Laporte
 Porta